Miejscowości w USA:
 Bridgeton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Bridgeton – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Cumberland
 Bridgeton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Craven
Gminy w USA:
 Bridgeton (ang. Bridgeton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Bridgeton (ang. Bridgeton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks